Insomnie může být:

 insomnie –  porucha spánku
 Insomnie (film, 1997) – norský film z roku 1997
 Insomnie (film, 2002) – americký film z roku 2002, remake norského filmu
 Nespavost (román) – román Stephena Kinga
 podobné názvy
 Insomniac – album americké skupiny Green Day